Budos  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2020 Elie Zausa

Demográfia

Látnivalók 
 Château de Budos

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák
 Polgármesterek

Gironde megye települései